

Toponymie

 Cisówka est un village de la voïvodie de Mazovie
 Cisówka est un village de la voïvodie de Podlachie